Chiesa di Santa Maria del Fiore, il duomo di Firenze;
 Chiesa di Santa Maria del Fiore a Lapo, a Firenze;
 Chiesa di Santa Maria del Fiore, a Forlì;
 Chiesa di Santa Maria del Fiore, a Parma.